Geuzen (Tachtigjarige Oorlog), strijders tegen de Spanjaarden bij het begin van de Tachtigjarige Oorlog
Geuzen (Tweede Wereldoorlog), een Nederlandse verzetsgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog
De Geuzen (stripreeks), een Belgische stripreeks
De Geuzen in de Bomlerwaard, een compositie van de Nederlandse componist Henk van Lijnschooten

Zie ook 
Geus (doorverwijspagina)